Die Serie A 1942/43 war die 14. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 4. Oktober 1942. Der letzte Spieltag war der 25. April 1943. Als Aufsteiger kamen die AS Bari und die AC Vicenza aus der Serie B dazu. Die AC Turin beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger des AS Rom. In die Serie B mussten Bari und die AC Liguria absteigen.

Die Saison 1942/43 war die vorerst letzte Spielzeit der Serie A, bevor der Spielbetrieb aufgrund des fortschreitenden Zweiten Weltkrieges für zwei Jahre eingestellt wurde. Ferner war diese Saison die erste Meistersaison der großen Mannschaft des AC Turin, die besser bekannt ist als Grande Torino und die nächsten Jahre im italienischen Fußball dominieren sollte.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft

Verweise

Siehe auch 
 Serie B 1942/43
 Coppa Italia 1942/43

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1942/43
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1942
Fußballsaison 1942/43